Вали́ева (осетинский вариант Ва́лиева) — женская форма фамилии Валиев. 

 Известные носители 
 Валиева, Камила Валерьевна (род. 2006) — российская фигуристка.
 Валиева, Нурания Валиевна (1927—1993) — советский животновод.
 Валиева, Сабина Равильевна (род. 1989) — российская футбольная судья.
 Валиева, Чулпан Ралитовна (род. 2001) — российская спортсменка (лыжное двоеборье).
 Валиева, Юлия Мелисовна (род. 1967) — российский литературовед, редактор, издатель. См. также 
 Валеева